Фредегонда — франкская королева, сначала наложница, затем жена меровингского короля Хильперика I.
 (678) Фредегонда — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу X.